Opta Sports, anteriormente Opta Sportsdata, es una compañía británica de análisis deportivo. Su negocio consisten en generar datos para 30 deportes en 70 países, con clientes que van desde ligas hasta emisoras y sitios web de apuestas. La compañía fue fundada en 1996 y adquirida por Perform Group en 2013. A su vez, fue adquirida por Vista Equity Partners y STATS LLC en 2019.

Historia 
Opta Index Limited fue fundada en 1996 para analizar los partidos de fútbol de la Premier League y fue contratada por Sky Sports para sus transmisiones televisivas de la temporada 1996–97.  La siguiente temporada, Opta se convirtió en el proveedor oficial de estadísticas de la liga y fue patrocinado por Carling. En junio de 1999, Opta fue adquirida por el servicio de apuestas por Internet Sports Internet Group por £ 3.9 millones. BSkyB adquirió Sports Internet Group en 2000 y vendió Opta a Sportingstatz Limited, un servicio de datos cofundado por Aidan Cooney.

Opta debutó su proceso actual de recopilación de datos en tiempo real para partidos de fútbol en 2006, lo que llevó a una expansión en las nuevas ofertas de datos en diferentes deportes. En 2011, la compañía ingresó al mercado estadounidense cuando abrió una oficina en Nueva York y se asoció con Major League Soccer. 

La compañía fue vendida a Perform Group en 2013 por £ 40 millones. Perform, a su vez, expandió su negocio de datos deportivos en 2018 y lo vendió a Vista Equity Partners en 2019, fusionándolo con STATS LLC para formar Stats Perform.

Clientes 
Los datos de Opta se utilizan en la industria de las apuestas, los medios impresos y en línea, el patrocinio, la transmisión y el análisis del desempeño profesional. Los clientes incluyen Sky Sports, ESPN, Arsenal F.C., Oulala Fantasy Football, The All Blacks, Manchester City F.C., William Hill, Major League Soccer, The Guardian, Transfermarkt, BBC Sport y Castrol.

Oficinas 
Opta tiene su sede en Londres y una oficina satélite del Reino Unido en Leeds. Oficinas adicionales en Europa se encuentran en Munich, Bassano del Grappa, Milán, París, Madrid y Ámsterdam. La compañía abrió oficinas en la ciudad de Nueva York y Sídney en 2011, seguida de una nueva sucursal en Montevideo en 2012.

Referencias

Enlaces externos 

 Optajoe Twitter